De orde van de kalkgraslanden (Brometalia erecti) is een orde uit de klasse van de kalkgraslanden (Festuco-Brometea). De orde omvat plantengemeenschappen die typisch zijn voor kalkrijke, droge gronden.

Naamgeving en codering 
 Syntaxoncode voor Nederland (RVvN): r15A

De wetenschappelijke naam Brometalia erecti is afgeleid van de botanische naam van een belangrijke soort van deze orde, de bergdravik (Bromopsis erecta, synoniem Bromus erectus).

Kenmerken 
Voor de kenmerken van deze orde, zie de klasse van de kalkgraslanden.

Onderliggende syntaxa in Nederland en Vlaanderen 
De orde van de kalkgraslanden wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door maar één verbond waarvan alhier maar één associatie voorkomt.

  Verbond van de matig droge kalkgraslanden (Mesobromion erecti)
  Kalkgrasland (Gentiano-Koelerietum)

Diagnostische taxa voor Nederland en Vlaanderen 
De orde van de kalkgraslanden heeft voor Nederland en Vlaanderen geen specifieke kensoorten.

Zie ook 
 Vegetatiekunde van A tot Z

Kalkgraslanden